Die 1. Liga 1998/99 war die 65. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 24. Juli 1998 und endete am 29. Mai 1999.

Modus 
Die Liga wurde auf 16 Vereine reduziert. Diese spielten an insgesamt 30 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Vereine stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 1998/99 auf eu-football.info
 History of the Polish League auf mogiel.net

Einzelnachweise 

1998
Fußballsaison 1998/99